

Chimica 
 S45 – una delle Frasi S delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Trasporti 
  – linea Berlin Hermannstraße – Flughafen Berlin Schönefeld della S-Bahn di Berlino (Germania)